L'isola dei cani (Isle of Dogs) – romanzo del 2001 scritto da Patricia Cornwell
 L'isola dei cani (Isle of Dogs) – film del 2017 diretto da Wes Anderson